
Termin -{HYP}- ima više značenja.
 Hidroksiprolin, aminokiselina
 Hipofosfatemija, abnormalno nizak nivo fosfata u krvi